NGC 4023 (другие обозначения — UGC 6977, MCG 4-28-113, ZWG 127.127, PGC 37732) — спиральная галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Джоном Дрейером в 1878 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4023
Волосы Вероники (созвездие)